Muang Vangviang kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Vangviang (distrikt i Laos), Vientiane, 
 Vangviang, ort, Vientiane, 

Robotskapade Laosförgreningar